Brenchley är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Chaz Brenchley (född 1959), brittisk författare
 Edgar Brenchley (1912–1975), brittisk-kanadensisk ishockeyspelare
 Frank Brenchley (1918–2011), brittisk diplomat
 Julius Brenchley (1816–1873), engelsk upptäcktsresande, naturalist och författare
 Patrick J. Brenchley, brittisk geolog
 Peter Brenchley (1936–1991)
 Winifred Elsie Brenchley (1883–1953), botaniker i Storbritannien

Engelska efternamn